Székely István (16. század) reformátor, krónikaíró
 Székely István (1669–1700) Jézus-társasági áldozópap és tanár
 Székely István (1861–1927) teológus, az MTA tagja
 Székely István (1863–1925) klasszika-filológus, gimnáziumi tanár
 Székely István (1888–1954) jogász, egyetemi tanár
 Székely István (1899–1979) rendező
 Székely István (1960) zongoraművész
 Székely István (1977) zongoraművész
 Székely István (1980) kézilabdázó